COD, sigle composé des trois lettres C, O et D, peut faire référence à :
 complément d'objet direct, un groupe grammatical ;
 carbone organique dissous, dans la chimie de l'eau ;
 cyclooctadiène, et en particulier le cycloocta-1,5-diène, un composé organique servant de ligand ;
 Coalition de l'opposition démocratique, en Mauritanie ;
 contrat à objet défini, un contrat de travail français à durée déterminée ;
 Call of Duty, une série de jeux vidéo de type jeu de tir à la première personne se déroulant à plusieurs époques selon les titres ;
 Coming out day, la journée du coming out ;
 Crack Opening Displacement ;
 Chip on Die, en électronique, un procédé low-cost où un die directement gravé dans un circuit imprimé est noyé dans de la résine ;
 Cause of Death (en français, cause du décès) dans la plupart des séries policières ;
 Cash on Delivery (en français, contre-remboursement), type de moyen de paiement lors d'une livraison ;
 Carrier onboard delivery, un avion capable de livraisons de fret ou de passager à bord des porte-avions.

COD est un code qui peut faire référence à :
 République démocratique du Congo
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha 3 ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 Aéroport régional de Yellowstone, à Cody, dans le Wyoming, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cod est un nom qui peut faire référence à :
 morue, en anglais ;
 Cap Cod, aux États_Unis.

Cod est une abréviation qui peut faire référence à :
 conducteur, dans l'armée ou chez les pompiers.